Ambiorix peut désigner :
 Ambiorix, un chef de la tribu belge des Éburons, à l'époque de Jules César.
 Ambiorix, un fromage belge.
 Ambiorix, un géant de la Ducasse d'Ath
 (3519) Ambiorix, un astéroïde.
 Square Ambiorix, un square à Bruxelles.